Plancke ist der Name von

 Dominique Plancke (* 1957), französischer Politiker
 Yolande Plancke (fl. 1928), französische Sprinterin